Rejon zachariwski – była jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu odeskiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1927, ma powierzchnię 956 km² i liczy około 20 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Zachariwka.

Na terenie rejonu znajdują się 2 osiedlowe rady i 11 silskich rad, obejmujących w sumie 51 wsi.

Miejscowości rejonu

Przypisy 

zachariwski